Stålsett ist der Familienname folgender Personen:

 Espen Stålsett (* 1963), norwegischer Eishockeyspieler  
 Gunnar Stålsett (* 1935), norwegischer Bischof und Politiker
 Sturla Stålsett (* 1963), norwegischer Theologe und Musiker